Chochuwong ist der Familienname folgender Personen:

 Pacharapun Chochuwong (* 1996), thailändische Badmintonspielerin
 Pornpawee Chochuwong (* 1998), thailändische Badmintonspielerin